Melegoldal: Vásárosdombó lakatlan településrésze
Melegoldal: Hajdúsámson településrésze